Le ruisseau de la Gane est un ruisseau français du Massif central qui coule dans le département de la  Corrèze.

Géographie 

Il prend sa source vers  d'altitude, près de Neuville et se jette dans la Dordogne en rive droite, à l'aval d'Argentat, quatre kilomètres à l'est de Chenailler-Mascheix.

Annexes

Articles connexes 
 Liste des cours d'eau de la Corrèze

Liens externes 
 Le ruisseau de la Gane sur le site du Sandre

Notes et références 

Cours d'eau en Corrèze
Système hydrologique de la Dordogne
Cours d'eau issu du Massif central